Camou est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Kamu et qui signifie « Dain, cerf, isard ».

Tomonymes 
 Camou, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Camou-Cihigue ;
 Camou-Cihigue, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Camou-Mixe-Suhast, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Aïcirits-Camou-Suhast ;
 Aïcirits-Camou-Suhast, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme 
 Jacques Camou (1792-1868), général du Second Empire.
 Pierre Camou (1945-2018), président de la Fédération Française de Rugby.

Voir aussi 
 Camous, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Annibal Camoux, Marseillais célèbre au  pour sa supposée exceptionnelle longévité.

Notes et références 

Homonymie de toponyme